Slussen, du suédois  qui signifie écluse, peut faire référence à :
 Slussen, nom d'un grand carrefour de Stockholm, en Suède, reliant l'île de Södermalm à la vieille ville,
 Slussen, station du métro de Stockholm, desservant le lieu homonyme,
 Slussen, quartier du centre-ville de Malmö, en Suède,
 Slussen, à Falun, en Suède,
 Slussen, petit village de la région d'Orust, en Suède.